Fase de classificació de la Copa d'Àfrica de Nacions de futbol de l'any 1994.

 Costa d'Ivori classificat com a campió anterior.
 Tunísia classificat com a organitzador, reemplaçant l'organitzador original Zaire.

Ronda preliminar 

|}

Lesotho guanyà 4–0 en l'agregat.

Desempat

Guinea-Bissau guanyà 1–0 en el desempat.

Fase de grups

Grup 1

Grup 2

Grup 3

Grup 4

Grup 5

Grup 6 

Desempat

Grup 7

Grup 8

Equips classificats 
Els 12 equips classificats foren:

Notes

Referències 

1994
Competicions futbolístiques del 1994